Caquetá puede referirse a:

 el río Caquetá, afluente del río Amazonas que atraviesa Colombia y Brasil;
 Caquetá, departamento de Colombia atravesado por el río homónimo;
 al Territorio del Caquetá, una antigua entidad territorial de los Estados Unidos de Colombia.
 la Comisaría del Caquetá, una antigua entidad territorial de Colombia;
 la Intendencia del Caquetá, una antigua entidad territorial de Colombia precursora del departamento actual.